Унифицированные идеограммы ККЯ — расширение E () — блок стандарта Юникод. Содержит древние и исторические символы китайского, японского, корейского и вьетнамского писем (ККЯ).

Символы этого блока не имеют описательных названий; их названия включают  и шестнадцатеричный код символа, к примеру -2B820.

Таблица символов

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

См. также 
 Унифицированные идеограммы ККЯ
 Унифицированные идеограммы ККЯ — расширение A
 Унифицированные идеограммы ККЯ — расширение B
 Унифицированные идеограммы ККЯ — расширение C
 Унифицированные идеограммы ККЯ — расширение D
 Унифицированные идеограммы ККЯ — расширение F
 Унифицированные идеограммы ККЯ — расширение G
 Совместимые идеограммы ККЯ
 Дополнение к совместимым идеограммам ККЯ

Примечания